

Sigle 
 Azienda Consorziale Trasporti – azienda di trasporto pubblico di Reggio nell'Emilia
 Azione Cattolica Ticinese – associazione cattolica svizzera
 ACT (Cagliari) – azienda di trasporto pubblico di Cagliari, dal 1996 CTM

Codici 
 ACT – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Madison Cooper Waco Regional di Waco (Stati Uniti d'America)
 act – codice ISO 639-3 della lingua achterhoeks
 ACT – codice ISO 3166-2:AU del Territorio della Capitale Australiana (Australia)

Geologia 
 ACT – Sintema di Catignano – in provincia di Pescara – sintema stratigrafico delle Marche

Mineralogia 
Act – abbreviazione di actinolite

Musica 
 A.C.T – gruppo progressive rock svedese
 ACT Music – etichetta discografica tedesca

Altro 
 ACT Airlines – compagnia aerea di trasporto di merci turca
 ACT – abbreviazione aeronautica di Active o Activated o Activity – Attivo o Attivato o Attività
 ACT New Zealand – partito politico neozelandese

Note